SJL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sao Gabriel Da Cachoeira (RS) (Brasile)